Adamou Garba ist der Name folgender Personen:

* Adamou Garba (Umweltaktivist) (* 1954), nigrischer Umweltaktivist und Politiker
 Adamou Garba (Offizier) (* 1962), nigrischer Offizier